Friemersheim bezeichnet

einen Ortsteil von Duisburg, siehe Friemersheim (Duisburg)
eine Ortschaft in der Gemeinde Mossel Bay, Südafrika, siehe Friemersheim (Südafrika)

den Familiennamen von

 Peter Christian von Friemersheim (1495–1574), deutscher evangelischer Geistlicher und Reformator
 Wilhelm von Friemersheim (1364–1385), Landmeister von Livland